Растон има више значења:
 Растон (Вашингтон)
 Растон (Луизијана)